Lauterursprung ist der Name folgender Fließgewässerquellen in Baden-Württemberg:

 Lauterursprung (Gutenberg), Quelle der Weißen Lauter (zum Neckar-Zufluss Lauter) nahe Gutenberg (Lenningen), Landkreis Esslingen
 Lauterursprung (Lautern), Quelle der Lauter (zur Rems) nahe Lautern (Heubach), Landkreis Ostalbkreis

Siehe auch:
 Quelltöpfe der Lauter, Quellen an der Lauter (zur Itz) zwischen Tiefenlauter und Oberlauter, Landkreis Coburg, Bayern
 Lauterquelle (Begriffsklärung)
 Lautertopf, Quelle der Kleinen Lauter (zum Blau-Zufluss Lauter) bei Lautern (Blaustein),  Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg